De gemengde estafettetriatlon op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op zaterdag 31 juli 2021. Het was de primeur voor dit onderdeel op de Olympische Spelen. Groot-Brittannië won de race. De triatlon werd gehouden rond het Odaiba Marinepark en bestond per triatleet uit 300 meter zwemmen, 6,8 kilometer wielrennen en 2 kilometer hardlopen.

Uitslag 

Mannen